Štěpánek je domácká podoba křestního jména Štěpán. Příjmení Štěpánek či Štěpánková mělo v roce 2011 v Česku 13 200 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

mužská podoba
 Bedřich Štěpánek (1884–1943) – československý diplomat, 1. velvyslanec ČSR v USA
 David Štěpánek (* 1997) – český fotbalista
 František Štěpánek – více nositelů
 Jakub Štěpánek (* 1986) – český hokejista, brankář
 Jan Štěpánek (rozcestník), více nositelů
 Jaroslav Štěpánek, více nositelů
 Josef Štěpánek, vícero nositelů
 Josef Štěpánek Netolický (asi 1460–1538) – český rybníkář
 Kvido Štěpánek (* 1957) – český podnikatel a filantrop
 Martin Štěpánek, více nositelů
 Milan Štěpánek – český odborový předák
 Miloslav Štěpánek (1911–1979) – český vojenský meteorolog a letec
 Miroslav Štěpánek (rozcestník) – více nositelů
 Miroslav Štěpánek (1923–2005) – český režisér
 Ondřej Štěpánek (* 1979) – český sportovec, kanoista
 Pavel Štěpánek (rozcestník), více nositelů
 Petr Štěpánek – více nositelů
 Radek Štěpánek (* 1978) – český tenista
 Stanislav Štěpánek (1909–??) – český politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Svatoslav Štěpánek (1911–1938) – český sériový vrah
 Tomáš Štěpánek rytíř z Taurova (asi 1670–1749) – český katolický duchovní
 Václav Štěpánek – více nositelů
 Vít Štěpánek – český geograf a nezávislý publicista
 Vladimír Štěpánek (literární kritik) – český literární kritik
 Vladimír Štěpánek (herec) – český herec
 Vratislav Štěpánek (1930–2013) – duchovní CČH, biskup
 Zdeněk Štěpánek (1896–1968) – český herec, režisér a scenárista
 
ženská podoba s přechýlením
 Alena Veselá-Štěpánková (* 1923) – česká varhanice a pedagožka
 Anna Štěpánková (1911–??) – česká politička, bezpartijní poúnorová poslankyně
Anna Štěpánková-Železníková (1915–1983) – česká sportovní pilotka
 Eva Štěpánková (* 1945) – česká podnikatelka, zakladatelka kosmetické firmy Ryor
 Jana Štěpánková (1934–2018) – česká herečka, dcera Zdeňka
 Kristina Štěpánková-Taberyová – česká režisérka, dcera Zdeňka
 Lucie Štěpánková (* 1981) – česká herečka
 Martina Štěpánková – více nositelů

Související články 
 Štěpánkové z Taurowa

Česká příjmení